Брусе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брусе, Поль Луи Мари (1844—1912) — французский социалист, один из идеологов социал-реформизма.
  (1913—1995) — французский профессор философии, метафизик, писатель и поэт.